Тиндаль, Ти́ндалл, Ти́ндолл (Tyndall, Tindall) — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Тиндаль, Джон (1820—1893) — английский физик.
 Тиндаль, Ральф Дундас (1773—1834) — барон, военный министр Нидерландов.
 Тиндалл, Зара (род. 1981) — английская спортсменка.
 Тиндалл, Майк (род. 1978) — английский регбист.
 Тиндалл, Блэр (род. 1960) — американская гобоистка, автор книги, на основе которой снят сериал «Моцарт в джунглях».

Топоним 
 Тиндаль — гора в Калифорнии, США.
 Тиндаль — гора в Чили.
 Тиндаль — лунный кратер.

См. также

Примечания